En la mitologia romana, Neptú (mitologia) és el déu dels mars i dels terratrèmols
 En astronomia, Neptú (planeta) és el vuitè planeta del sistema solar, segons la seua proximitat al Sol.